Un buen vecino (título original: I Was a Teenage Gary, Yo fui un Gary adolescente en España) es un segmento de episodio de la primera temporada de la serie animada Bob Esponja. La otra parte del episodio es Scaredy Pants (Noche de brujas o Esponja miedica). Se emitió por primera vez el 28 de octubre de 1999.

Argumento  
Bob Esponja está jugando con Gary cuando Patricio llega y le cuenta sobre la convención de pesca de medusas en Ukulele Bottom ese fin de semana. Al darse cuenta de que no podrá llevarse a Gary, Bob Esponja le pide a Calamardo que cuide del caracol mientras él no está. Bob Esponja lleva a Calamardo por su casa, diciéndole que tendrá que alimentar a Gary durante tres días. Hay latas muy grandes de comida para caracoles con las palabras "mañana" y "noche" escritas en ellas para que Calamardo pueda hacer un seguimiento. Ansioso por deshacerse de ambos, Calamardo miente y dice que lo hará para que Bob Esponja y Patricio se vayan. Finalmente lo hacen, y Calamardo sale corriendo de la casa de Bob Esponja y se sienta en una tumbona para tomar el sol durante todo el fin de semana, ignorando así a Gary. Toma mucho sol, pero Gary se queda en la casa, mirando con añoranza en la dirección donde se fue Bob Esponja, horriblemente descuidado.

Cuando Bob Esponja regresa, Calamardo recuerda de repente que se suponía que debía cuidar de Gary. Sin embargo, cuando va a buscar al caracol, lo encuentra muy enfermo, por falta de comida, agua y atención. Calamardo, pensando que podrá ayudar, intenta darle algo de comida a Gary. Sin embargo, Gary está tan débil por esperar a que Bob Esponja regrese a casa que está fláccido en los brazos de Calamardo y no quiere comer. Calamardo baja a Gary cuando escucha que Bob Esponja y Patricio se despiden y trata de obligar a alimentar a Gary. Cuando escucha que Bob Esponja entra, Calamardo se da por vencido y le pone toda la comida a Gary en la boca. Saluda a Bob Esponja con torpeza y le explica que solo estaba controlando a Gary.

Justo cuando Calamardo está a punto de irse con una sonrisa en su rostro, Gary entra lentamente en la habitación. Bob Esponja se da cuenta de que algo anda mal y rápidamente llama al veterinario local, el Dr. Gill Gilliam. El veterinario llega a la casa de Bob Esponja y concluye que una jeringa llena de plasma de caracol para administrarse a Gary; el doctor deja a Bob Esponja con la jeringa, alegando que es demasiado aprensivo para realizar la inyección él mismo. Bob Esponja le pide a Calamardo que le dé a Gary el plasma, ya que él también es aprensivo, y Calamardo acepta de mala gana. Sin embargo, un ansioso Bob Esponja mueve constantemente a Gary en lugar de mantenerlo quieto, temiendo que los intentos de Calamardo de inyectar el plasma en un rápido movimiento punzante lastimen a Gary. En la conmoción, Calamardo inyecta accidentalmente a Bob Esponja con el plasma, lo que hace que Bob Esponja se preocupe por las consecuencias; Calamardo le dice que no se preocupe.

Mientras los dos discuten, Gary va a tomar un trago de agua e inmediatamente se siente mejor. Molesto, Calamardo se va, insistiendo a Bob Esponja que no pasará nada. Algún tiempo después, Bob Esponja comienza a actuar lento y algo así como un caracol, además de comerse la comida de Gary él mismo después de que Bob Esponja piensa que está bien como dijo Calamardo. Cuando va al baño, sus ojos se salen de su cuerpo y crecen, su cuerpo se aplana contra el suelo, sus brazos y piernas desaparecen en su cuerpo, su cuerpo cambia de forma y también pierde la capacidad de hablar después de decir "Gary, amigo mío, ¡algo raro está pasando conmigo!". Como resultado final, Bob Esponja ahora se ha convertido en un caracol.

Posteriormente, va a la casa de Calamardo a buscar ayuda, pero Calamardo está aterrorizado por el hecho de que Bob Esponja se convirtió en un caracol debido a su pésima puntería, y culpa al plasma de caracol mientras lo tira y trata de tranquilizarse. Oye a Bob Esponja en la puerta y comienza a bloquear las puertas y ventanas e intenta correr y esconderse de Bob Esponja cuando se da cuenta de que debería haberse ocupado de Gary y que nada de esto habría sucedido si lo hubiera hecho. Bob Esponja lo persigue en busca de ayuda, pero Calamardo sigue corriendo presa del pánico, pensando que está siendo atacado, y finalmente hace un desastre en su casa. En medio del caos, Calamardo se inyecta accidentalmente plasma de caracol e, irónicamente, también lo convierte en un caracol.

Más tarde esa noche, Gary, Bob Esponja y Calamardo maullaban con la melodía de "Blow the Man Down" en lo alto de una valla. Patricio, que ha sido despertado y molesto por esto, les grita "¿Quieren callarse?" y le arroja una bota a Calamardo, derribándolo de la valla, pero siguen maullando cuando termina el episodio.

Personajes 
 Bob Esponja
 Patricio
 Calamardo
 Gary el Caracol
 Doctor

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999